Мало Блашко — населённый пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Мало Блашко проживало 204 человека.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 567
 Хорваты — 1
 Югославы — 0
 Другие — 21
1981 год:
 Сербы — 526
 Хорваты — 0
 Югославы — 25
 Другие — 20
1991 год:
 Сербы — 553
 Хорваты — 2
 Югославы — 26
 Другие — 10

Населённые пункты Республики Сербской